Dies ist eine Unterseite des Artikels Biathlon-Europameisterschaften 2013.

Frauen

Einzel 15 km 

Datum: Donnerstag, 21. Februar 2013, 9:00 Uhr
Am Start waren 47 der 49 gemeldeten Athletinnen, von denen eine das Rennen nicht beendete.

Männer

Einzel 20 km 

Datum: Donnerstag, 21. Februar 2013, 12:00 Uhr
Am Start waren 67 der 69 gemeldeten Athleten, von denen einer das Rennen nicht beendete.

Einzelnachweise 

2013